|}

Die L6 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona.

Geschichte 

Im Jahre 1863 wurde die oberirdische Bahnstrecke Barcelona Plaça Catalunya–Sarrià eröffnet. Die heutige Metro de Vallès wurde 1929 in den Untergrund verlegt und Richtung Norden verlängert. 1976 entstand eine Verlängerung zwischen Sarrià und der Station Reina Elisenda. Aufgrund von Umbauarbeiten im Bahnhof Sarrià wurde die L6 im Jahre 2016 bis dorthin zurückgezogen. Der Abschnitt Sarrià–Reina Elisenda wird seitdem durch die neue Metrolinie L12 bedient.

Streckenbeschreibung 
Die Linie 6 hat acht Stationen, die sich alle im Tunnel befinden und hält – im Gegensatz zu den Suburbà-Linien – an alle Unterwegsbahnhöfen. Die Streckenlänge beträgt fünf Kilometer. Die Linie verläuft vom nordwestlich gelegenen Stadtbezirk Sarrià-Sant Gervasi bis in das Zentrum Barcelonas an der Plaça de Catalunya. 

Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 12 Minuten. Sie wird wie die Linien 7, 8 und 12 von der Eisenbahngesellschaft FGC betrieben.

Metro Barcelona
Barcelona